El nombre Josephine ha sido usado por seis ciclones tropicales en el océano Atlántico:
 Huracán Josephine (1984);
 Huracán Josephine (1990);
 Tormenta tropical Josephine (1996); 
 Tormenta tropical Josephine (2002); 
 Tormenta tropical Josephine (2008).
 Tormenta tropical Josephine (2020).